Version pode ser:

King James Version - uma tradução inglesa da bíblia.
Version 2.0 - o segundo álbum de estúdio da banda Garbage.
Concurrent Version System - um sistema de controle de versão.

Desambiguação